Jisoo eller Ji-soo kan avse: 

 Jisoo Han, född 1983, sydkoreansk dykinstruktör.
 Joshua Jisoo Hong, född 1995, amerikansk sångare i musikgruppen Seventeen.
 Kim Jisoo, född 1995, sydkoreansk sångerska.
 Seo Jisoo, född 1994, sydkoreansk sångare i musikgruppen Lovelyz.
 Shin Jisoo, född 1994, sydkoreansk sångare i musikgruppen Tahiti.

Koreanska förnamn